Juan de Zabaleta (1610 o 1626-1667) – scrittore spagnolo
 Jon Errasti Zabaleta (1988) – calciatore spagnolo
 Luis Carlos Santiago Zabaleta (1946) – ex cestista spagnolo
 Mariano Zabaleta (1978) – ex tennista argentino
 Nicanor Zabaleta (1907-1993) – arpista spagnolo
 Pablo Zabaleta (1985) – calciatore argentino
 Rafael Zabaleta (1907-1960) – pittore spagnolo